Андраж Шпорар (; родился 27 февраля 1994 года в городе Любляна, Словения) — словенский футболист, нападающий греческого клуба «Панатинаикос» и сборной Словении.

Клубная карьера 
Шпорар начал профессиональную карьеру в клубе «Интерблок». 6 августа 2011 года в матче против «Шампион Целе» он дебютировал за команду во Втором дивизионе Словении. В этом же поединке Андраж забил свой первый гол за «Интерблок». Летом 2012 года Шпорар перешёл в столичную «Олимпию». 15 июля в матче против «Домжале» он дебютировал в чемпионате Словении. 22 июля в поединке против «Рудара» Андраж забил свой первый гол за клуб из Любляны. В этом же сезоне он помог команде завоевать серебряные медали. 30 августа 2015 года в матче против «Рудара» Шпорар сделал хет-трик. 31 октября в поединке против «Целе» Андраж сделал «покер». В том же сезоне он с семнадцатью мячами стал лучшим бомбардиром команды.

В начале 2016 года Андраж перешёл в швейцарский «Базель». 14 февраля в матче против «Грассхоппера» он дебютировал в швейцарской Суперлиге, заменив во втором тайме Матиаса Дельгадо. 15 апреля 2017 года в поединке против «Лозанны» Шпорар забил свой первый гол за «Базель». В том же году он помог клубу выиграть чемпионат.

Летом 2017 года Андраж на правах аренды перешёл в немецкую «Арминию» из Билефельда. 29 июля в матче против «Яна» он дебютировал во Второй Бундеслиге. В этом же поединке Шпорар забил свой первый гол за «Арминию». В начале 2018 года Андраж стал игроком братиславского Слована. Сумма трансфера составила 600 тыс. евро. 18 февраля в матче против «Земплина» он дебютировал за новую команду. 3 марта в поединке против «Нитры» Шпорар забил свой первый гол за Слован. В сезоне 2018/19 Андраж стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, забив 29 мячей.

31 августа 2021 года на правах сезонной аренды перешёл в клуб английского Чемпионшипа «Мидлсбро». Дебютировал 11 сентября в гостевой встрече против «Ковентри Сити», выйдя на 63-й минуте на замену вместо Онеля Эрнандеса. 15 сентября забил свой первый гол в гостевой встрече против «Ноттингем Форест» (0:2).

Международная карьера 
11 ноября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Мальты Шпорар дебютировал за сборную Словении, заменив во втором тайме Миливое Новаковича.

Достижения

Командные 
«Слован»
 Чемпионат Словакии: 2018/19

«Базель»
 Чемпионат Швейцарии по футболу: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Интерблок»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Мидлсбро»